Герб городского поселения Новоси́ль муниципального образования Новосильский район Орловской области Российской Федерации.

Герб утверждён решением Новосильского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2010 года № 170.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под регистрационным номером 6524.

Описание герба 
« В зелёном поле пять лазоревых, на золотых стеблях, васильков и четыре колоса того же металла, положенные трижды по три, шахматно-попеременно».

Герб городского поселения Новосиль может воспроизводиться с вольной частью в соответствии со ст. 6 пункт 7 Закона Орловской области от 1 августа 2002 года № 266-ОЗ «О гербе и флаге Орловской области»

Герб городского поселения Новосиль в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утверждёнными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Описание символики 
Герб городского поселения Новосиль реконструирован на основе исторического герба уездного города Новосиль Тульского наместничества, Высочайше утверждённого 8 марта 1778 года. Подлинное описание исторического герба гласит: «По зеленому полю, разметанные чрезъ рядъ: цветки васильки и златые классы, изъявляющіе плодоносіе полей окружности сего города».

Восстановление исторического герба уездного города в качестве официального символа современного муниципального образования показывает неразрывную связь многих поколений жителей города, историческую и культурную преемственность, бережное отношение жителей к своим традициям.

Золотая башенная корона о трёх зубцах дополненная обручем с самоцветами символизирует город Новосиль, как бывшую столицу удельного княжества.

Золото — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности.

История герба 
Исторический герб Новосиля был Высочайше утверждён а императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Тульского наместничества (ПСЗ, 1778, Закон № 14717)

По зеленому полю разметанные через ряд цветки васильки и златые колосья, изъявляющие плодоносие полей окружности сего города.

Герб Новосиля был составлен в Герольдмейстерской конторе под руководством герольдмейстера князя М. М. Щербатова.

В 1863 году, в период геральдической реформы Кёне, был разработан проект нового герба уездного города Новосиля Тульской губернии (официально не утверждён):

«В серебряном щите 5 лазурных цветков васильков: 2, 1, 2, сопровождаемых 4 червлёными колосьями. В вольной части герб Тульской губернии. Щит увенчан серебряной стенчатой короной и окружён золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой».

В 1925 году Новосильский уезд из Тульской губернии был передан в Орловскую.

В советский период исторический герб Новосиля не использовался.

25 июня 2010 года Решением Новосильского районного Совета народных депутатов Орловской области № 439 был утверждён герб Новосильского района, который был создан на основе исторического герба Новосиля.

29 октября 2010 года исторический герб Новосиля был восстановлен и утверждён в качестве официального символа города.

Реконструкция исторического герба Новосиля была произведена при содействии «Союза геральдистов России». Авторская группа реконструкция герба: идея — Константин Моченов (Химки), художник и компьютерный дизайн — Ольга Салова (Москва); обоснование символики — Кирилл Переходенко (Конаково).

См. также 
 Гербы районов Орловской области
 Флаг Новосиля

Примечания

Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Соболева Н. А. и др.  Гербы городов России. Альбом-справочник — М.: Профиздат — «Отечество», 1998. С.190. ил.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — , «Советская Россия», 1974.
 Рево О. Гербы городов Тульской губернии// Наука и жизнь. — 1980 — № 9

Ссылки 
 Герб Новосиля

Гербы Орловской области
Новосиль
Гербы с изображением пшеничного колоса
Васильки в геральдике